«Доглядальниця» — фільм 2007 року.

Зміст 
Чарівна дівчина влаштовується в одну родину доглядальницею. Вона легко налагоджує контакт з усіма членами родини. Та у неї підроблені рекомендаційні листи, а також наміри, які спочатку неможливо розгадати. Те, що вона затіяла, має докорінно змінити плани цієї багатої родини. Чи зможе вона провернути тут свою авантюру?

Посилання 

Фільми Росії 2007
Фільми-мелодрами Росії